Watts River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

* Watts River (Solly River), Nebenfluss des Solly Rivers in Tasmanien
 Watts River (Yarra River), Nebenfluss des Yarra River in Victoria